Le HC Lucerne est un club de hockey sur glace de la ville de Lucerne dans le canton du même nom en Suisse. Fondée en 1998, l’équipe première joue ses matchs dans le Regionales-Eiszentrum Luzern.

Il évolue en quatrième division, soit en .

Historique 
Le HC Lucerne a été fondé en 1998 sur les ruines du SC Lucerne qui à la suite de problèmes financiers a été mis en faillite. Le SC Luzern avait été plusieurs fois champion suisse de 1 ligue et a accédé au terme de la saison 1995-1996, entraîné par Arno Del Curto au Championnat de Suisse de LNB.

Après sa faillite en 1998 et sa renaissance en tant que HC Lucerne, l’équipe est rapidement remontée en  sans avoir réussi à accéder à la 1 ligue, échouant en finales de promotions contre ses rivaux.

Palmarès 
 
 Champion (3) : 1976, 1981, 1996

Joueurs

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Lucerne
Sport à Lucerne
Club sportif fondé en 1998